Василий Иванович Ушаков (1929, село Ломовка  Тульской области — 16 марта 1994 года) — российский специалист в области микроэлектроники и чистых помещений.

Биография 
После окончания школы служил в армии. В 1959 году окончил институт цветных металлов и золота в Красноярске. После окончания института Василий Ушаков поступил в аспирантуру Московского геологоразведочного института им. Серго Орджоникидзе.

В 1965 году он защитил кандидатскую диссертацию и начал преподавательскую деятельность. Он работал в технических ВУЗах Красноярска, в политехническом институте в Курске, в Московском горном институте (сейчас – Горный институт НИТУ «МИСиС»).

В 1983 году Василий Ушаков защитил докторскую диссертацию: Теория процессов в воздухопроводных сетях рудников и шахт и нормализация параметров воздуха для пневмоприводов горных машин : диссертация ... доктора технических наук : 05.05.06. - Москва, 1983. - 473 с. : ил., и становится профессором.

С 1985 года он работает на кафедре технической механики в Московском институте электронной техники (Зеленоград).

Автор научных публикаций в области экологии микроэлектроники и теории чистых производственных помещений. Сочинения:
 Николаевский Е. В., Ушаков В. И. Виброзащита оборудования в электронной промышленности : Материалы к 3-й науч.-техн. конф. «Экология микроэлектроники-90» / Под ред. Ушакова В. И.; Моск. ин-т электрон. техники. — : МИЭТ, 1990. — 101 с. : ил.; 20 см.
 Каранеян В. И., Ушаков В. И., Дащинская Л. И., «Физиолого-гигиенические аспекты организации чистых производственных помещений» М.МИЭТ, 1986 г.
 Каракеян В.И., Редин В.М., Ушаков В.И. и др. Производственно-технологическая экология изделий электронной техники и принципы организации чистых помещений.// Под ред. Ушакова В.И., М.: МИЭТ, 1988, 77с.

Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/razrabotka-kontseptsii-printsipov-i-protsessov-povysheniya-effektivnosti-integrirovannoi-sis#ixzz5EtnOBY7I

Василий Ушаков был организатором нескольких Всесоюзных научных конференций по микроэлектронике.

Умер 16 марта 1994 года от рака. Похоронен на Зеленоградском кладбище.

Ссылки 
 Некролог в газете Коммерсант

Учёные СССР
Учёные России
Преподаватели МИЭТа
Похороненные в Зеленограде
Преподаватели Московского государственного горного университета